Раз Гершко  — ізраїльська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімппійських ігор 2020 року.

Виступи на Олімпіадах

Досягнення 
Джерела:

Примітки

Посилання 
 Раз Гершко на сайті International Judo Federation 
 Раз Гершко на сайті Judoinside.com 

Ізраїльські дзюдоїстки
Ізраїльські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2020
Дзюдоїсти на літніх Олімпійських іграх 2020